Efternavnet Nagel kan henvise til flere artikler:

 Albrecht Eduard Nagel (1833—1895) — tysk øjenlæge
 Carsten Nagel (født 1955) — dansk forfatter og autoriseret cand.psych.
 Thomas Nagel (født 1956) — dansk fodboldspiller i 1980'erne.
 Rasmus Nagel — keyboardspiller i det danske pop/rock-band Alphabeat.
 Simon Nagel (født 1985) — dansk fodboldspiller i Viborg FF.
 Børge Nagel (1921—2004) — dansk arkitekt, medejer og medstifter af arkitektfirmaet Mangor & Nagel